Boksar je lahko:
 boksar - oseba, ki se ukvarja s boksom
 boksar - orožje

Glej tudi 
 boksarska vstaja
 bokser